Az ír labdarúgókupa vagy ír kupa (angolul: Football Association of Ireland Challenge Cup) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Írországban, amelyet először 1922-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Shamrock Rovers, amely eddig 24 alkalommal hódította el a trófeát.

Az ír kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, az ír bajnokság után. A kupa győztese jogán Írország csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

FAI Cup

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Ír labdarúgó-szuperkupa

Külső hivatkozások 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
kupa